En Pologne, Zamłynie  peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Zamłynie, village du powiat de Brzeziny, 
 Zamłynie, village du powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Lublin
 Zamłynie, village du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Zamłynie, village du powiat de Hrubieszów.

dans la voïvodie de Mazovie
 Zamłynie, village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zamłynie, village.

dans la voïvodie de Silésie
 Zamłynie, village.